Heinrich von Braunschweig ist der Name folgender Personen:
 Heinrich I. (Braunschweig) (um 1355–1416), Fürst von Lüneburg und von Braunschweig-Wolfenbüttel
 Heinrich II. (Braunschweig) (1411–1473), Fürst von Lüneburg und von Braunschweig-Wolfenbüttel
 Heinrich (V.) der Ältere von Braunschweig (um 1173/74–1227), Pfalzgraf bei Rhein
 Heinrich (VI.) der Jüngere von Braunschweig (um 1196–1214), Pfalzgraf bei Rhein

Siehe auch:
 Heinrich von Braunschweig-Wolfenbüttel